Maragogi kan syfta på:

Brasilien 

 Maragogi (kommun), Alagoas, 
 Maragogi (ort), Alagoas,